Alte Kapelle steht für:
 Alte Kapelle (Calberlah), Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Alte Kapelle (Godshorn), Langenhagen, Region Hannover
 Alte Kapelle (Heidelberg-Wieblingen), Baden-Württemberg
 Alte Kapelle (Laatzen), Niedersachsen
 Alte Kapelle (Landstuhl), Rheinland-Pfalz
 Alte Kapelle (Mülheim-Kärlich), Rheinland-Pfalz
 Alte Kapelle Leegebruch, Brandenburg
 Alte Kapelle Cossebaude, Dresden, Sachsen
 Alte Kapelle (Petersberg), Sachsen-Anhalt
 Stift Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle (Regensburg), Regensburg, Bayern
 Alte Kapelle (Seershausen), Niedersachsen
 Alte Kapelle (Vilchband), Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ulvö gamla kapell (Alte Kapelle von Ulvön), Kapelle in Ulvöhamn, Schweden
 Old Chapel
 Alte Friedhofskapelle
 Alte Kirche (Begriffsklärung)